Алекса́ндров, Влади́мир Леони́дович:
 Александров, Владимир Леонидович (род. 1944) — советский и российский инженер, судостроитель, Герой России.
 Александров, Владимир Леонидович — директор ОАО «Мостострой».